Фёдор Дми́триевич Филоне́нко (15 февраля 1869, слобода Бирючковская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния — не ранее 1930) — член Государственной думы IV созыва от Подольской губернии, протоиерей.

Биография 
Родился в крестьянской семье.

Окончил Воронежскую духовную семинарию (1889).

С 1889 года преподаватель и надзиратель за учениками в Бирюченском духовном училище.

С 1893 года иерей, настоятель Введенского храма и законоучитель в училище села Приворотье Ушицкого уезда Подольской губернии, делопроизводитель Ушицкого епархиального училищного совета.

С 1907 года настоятель Покровского храма в Каменец-Подольске, член Подольской духовной консистории, законоучитель в Подольском коммерческом училище. С 1912 года протоиерей, духовный следователь, благочинный.

Жена Надежда Михайловна, дети: Борис и Вера.

В 1912 году избран депутатом Государственной думы от Подольской губернии. Входил во фракцию русских националистов и умеренно-правых (ФНУП), после её раскола в августе 1915 — во фракцию центра и Прогрессивный блок. Состоял секретарем комиссии по делам Православной Церкви, членом комиссий: по исполнению государственной росписи доходов и расходов, о праздновании 300-летия дома Романовых, о народном здравии, о печати, по запросам, по народному образованию, о собраниях, по борьбе с немецким засильем, по вероисповедальным вопросам.

За отличия во время военных действий награжден орденом св. Владимира IV и III степени с мечами (1915).

Неоднократно обвинял в шарлатанстве Григория Распутина. Критически относился к самодержавной власти, которая слишком сильно влияла на Церковь и всячески защищала Распутина.

Отречение Николая II встретил с восторгом, обратившись 9 марта 1917 в Государственной думе к депутатам с речью в поддержку Временного правительства и призывом к петроградскому духовенству очистить Православную российскую церковь от элементов монархического режима.

В дни Февральской революции выполнял поручения Временного комитета Государственной думы (ВКГД). 1 марта был командирован в воинские части, расквартированные в Петрограде. 6 марта был назначен комиссаром ВКГД и Временного правительства на Северном фронте, 16 марта на него были возложены аналогичные обязанности на Юго-Западном фронте. В апреле он был назначен членом Святого Синода, поддерживая отношения с Союзом демократического духовенства и мирян. Участвовал также в частных совещаниях членов Государственной Думы.

один из организаторов «Союза демократического духовенства и мирян», делегат Всероссийского съезда духовенства и мирян, товарищ председателя III отдела и член V отдела Предсоборного совета, член Поместного собора 1917—1918 годов, участвовал во всех трёх сессиях, член III, V, VII, XXIII отделов.

С мая 1919 года настоятель петроградских храмовСвятой Живоначальной Троицы в Галерной Гавани и Божией Матери Милующей в Гавани.

В 1920–1921 гг. старший архивист 2-го отделения 4-й секции Единого государственного архивного фонда.

В октябре 1923 года привлекался к суду за «невнесение в опись церкви некоторых вещей». 2 марта 1924 года арестован по делу «Спасского братства», во время следствия содержался в Ленинградском ДПЗ на Шпалерной. 26 сентября 1924 года по ст. 67, 69, 73 приговорён к двум годам тюремного заключения. Наказание отбывал в Соловецком лагере особого назначения, после освобождения в 1927 году служил в храмах Ленинграда.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сочинения 
 Из воспоминаний об архиепископе Димитрии; Слова // Православная Подолия. 1908. № 21, 14/15, 47;
 Празднование 25-летия церковной школы в г. Каменец-Подольском. Каменец-Подольский, 1909;
 Величайший писатель земли Русской (Н. В. Гоголь); Церковная школа // Православная Подолия. 1909. № 12, 47–48;
 Православие в красках // Там же. 1911. № 4;
 Жены-мироносицы; Два мира; Духа не угашайте // Там же. 1912. № 16–17, 23;
 Слово в неделю о Страшном суде; Сомнение ап. Фомы и неверие нашего времени // Там же. 1913. № 5, 17;
 Как я боролся с зелёным змием (Из воспоминаний сельского священника). Пг., 1914; Речь // IV Государственная дума. Стенографические отчеты. Сессия 2. Ч. 3. С. 1332–1333;
 С мест; Церковная разруха; О Соборе // Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917. 28 мая; 25 июня, 17 августа (С. 3–4).
 Братское слово к петроградскому духовенству // Биржевые ведомости. 1917. 7 марта (вечерний выпуск).
 Московское единение // Биржевые ведомости. 1917. 25 марта (вечерний выпуск).

Примечания

Литература 
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.
 Цыпин В., прот. История Русской Церкви, 1917-1997. Т.9. М., 1997. С.11.
 Голубцов С., протодиак. Московское духовенство в преддверии и начале гонений 1917-1922гг. М., 1999. С.15,20,21.
 Минувшее: Исторический альманах. 15. М.; СПб.: Atheneum: Феникс, 1993. 656с.; ил. С.539,616.
 Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных священно-церковнослужителей и мирян Санкт-Петербургской епархии: XX столетие. 2-е издание дополненное. СПб., 2002. 280с. С.244.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Четвертый созыв. М., 1913. С. 247.
 Четвертая Государственная Дума: Портреты и биографии. СПб., 1913.
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототипич. альбом с портретами и биографиями. СПб., 1913.
 Николаев А. Б. Комиссары Временного комитета Государственной думы (февраль - март 1917 года): Персональный состав // Из глубины времен. СПб., 1995. № 5
 Черепенина Н. Ю, Шкаровский М. В. Православный храмы С.-Петербурга, 1917-1945 годов: Справочник. СПб., 1999.

Ссылки 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. / Сост.: Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. — : РОССПЭН, 2008.
 Фёдор Михайлович Филоненко. Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века

Выпускники Воронежской духовной семинарии
Протоиереи Русской православной церкви
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Члены фракции националистов и умеренно-правых
Священнослужители, репрессированные в СССР
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)